Изетбегович — фамилия. Известные носители:
 Изетбегович, Алия
 Изетбегович, Бакир